Broken Hearts může být:

 Broken Hearts (W. S. Gilbert) – verš Williama Schwencka Gilberta
 Broken Hearts (hra) – název české hry
 Broken Hearts (album) – název alba